Insurgencia iraquí puede referirse a:
 Insurgencia iraquí (2003–2011)
 Insurgencia iraquí (2011-2013)